Il doppio del Fernleaf Classic 1989 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1989.

Patty Fendick e Jill Hetherington erano le detentrici del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Elizabeth Smylie e Janine Tremelling hanno battuto in finale 7–6, 6–1 Tracey Morton e Heidi Sprung.

Teste di serie
 Elizabeth Smylie /  Janine Tremelling (campionesse)
 Louise Field /  Michelle Jaggard-Lai (primo turno)
 Jo-Anne Faull /  Rachel McQuillan (semifinali)
 Simone Schilder /  Clare Wood (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Fernleaf Classic 1989